Torjanci je naselje u općini Petlovac u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo

Sport 
NK Graničar Torjanci

Izvori

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji